Spányik ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Spányik von Dömeháza (Béla Spányik; 1858–1930), österreichischer Offizier
 Kornel Spányik (1858–1943), ungarischer Maler